

События 
 В Леоне новый король Санчо I отказывается подписать договор с халифом на прежних условиях. Абдеррахман III наносит христианам поражение.
 956—987 — Граф Парижский Гуго Капет (ок.938-996), сын графа Гуго Великого.
 Поездка епископа Адальберта на Русь.
 Победа объединённого флота Византии и испанских арабов над флотом Фатимидского халифата у Сицилии.
 Около 956 — Женитьба Романа, сына императора Константина, на Феофано (Анастасии), дочери харчевника Кротира.
 Изгнание из Китая буддистов, несториан и манихеев.

Скончались 
 Аль-Масуди, арабский историк, географ и путешественник (род. ок. 896).
 Гуго Великий
 Сентябрь — в городе Самора умирает Ордоньо III, перед подписанием перемирия с Абдеррахманом III.

См. также